Osoby o tym nazwisku:
 Adam Epler – polski oficer
 Bernd Epler – niemiecki lekkoatleta
 Rain Epler – estoński polityk i przedsiębiorca